Спасательный конец: неоднозначный термин (в сокращении: «спасконец») — средство для оказания помощи утопающим.

 Спасательный конец Александрова — спасательный конец с поплавком на конце.
 Спасательный конец «морковка» — спасательный конец в мешке.

См. также 
 Шары Суслова

Примечания